

Toponyme 
Freiberg est le nom :
 de l'ancien arrondissement de Freiberg, en Allemagne 
 de deux villes en Allemagne : 
 en Saxe : Freiberg
 en Bade-Wurtemberg : Freiberg am Neckar
 d'une montagne en Autriche, le Freiberg (montagne)

 d'une ancienne ville tchèque : Freiberg (Příbor)

Patronyme 
 Marcos Abraham Freiberg (1911-1990), herpétologiste argentin.
 David Freiberg (né en 1938), bassiste américain.
 Michael Freiberg (né en 1990), coureur cycliste australien.

Homonymie de toponyme